De Spaanstalige achternaam López (achternaam)

Aardrijkskunde
 Ciudad López Mateos, voorstad van de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad
 Gobernador López,  plaats in de Argentijnse provincie Misiones
 López (Chihuahua), gemeente in de Mexicaanse deelstaat Chihuahua
 López (Colombia), gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
 Lopez (Quezon), gemeente in de Filipijnse provincie Quezon
 López (Santa Fe), Argentinië
 Lopez Jaena, gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental
 Lucio V. López, plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Mount Lopez, berg op het eiland Thurston bij Antarctica

Fictief figuur
 Luis Fernando Lopez, hoofdpersonage in de videogame Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony
 Lopez, personage in de Amerikaanse webreeks Red vs. Blue
 López, personage in de Mexicaanse film La ley de Herodes
 Santana Lopez, personage in de Amerikaanse televisieserie Glee

Personen met de achternaam Lopez/López
 Adolfo López Mateos, Mexicaans politicus
 Adrián López Álvarez, Spaans voetballer
 Aitor López Rekarte, Spaans voetballer
 Alberto López de Munain, Spaans wielrenner
 Álex López, Spaans voetballer
 Alexander López, Hondurees voetballer
 Alfonso López Trujillo, Colombiaans kardinaal
 Alfredo Javaloyes López, Spaans componist en dirigent
 Ana Blanco López, Spaans journalist en nieuwslezeres
 Andrés López de Galarza, Spaans kapitein
 Andrés Manuel López Obrador, Mexicaans politicus
 Ángel de Andrés López, Spaans acteur
 Ángel López, Spaans voetballer
 Antonio López, Spaans voetballer
 Antonio López de Santa Anna, Mexicaans generaal en dictator
 Antonio López Habas, Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Bartolomé Márquez López, Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Benito Lopez, Filipijns politicus
 Bernardino López de Carvajal, Spaans kardinaal
 Borja López, Spaans voetballer
 Cachao López, Cubaans mambomuzikant en contrabassist
 Carlos Antonio López, Paraguayaans politicus
 Carlos López Buchardo, Argentijns componist, muziekpedagoog en pianist
 Christian Lopez, Frans voetballer
 Claudio López, Argentijns voetballer
 Colby Lopez, Amerikaans professioneel worstelaar
 Cristian Urbistondo Lopez, Spaans voetballer
 Daniel Gómez López, Spaans voetballer
 Dante López, Paraguayaans voetballer
 David López, Spaans wielrenner
 David López Silva, Spaans voetballer
 Diego López Pacheco, Spaans edelman
 Diego López Rodríguez, Spaans voetballer
 Domingo Lopez, Filipijns landeigenaar
 Donald Sewell Lopez jr., Amerikaans boeddholoog, tibetoloog en schrijver
 Eduardo López Juarranz, Spaans componist
 Enrique Pina López, Spaans sportbestuurder
 Feliciano López, Spaans tennisser
 Fernando Lopez, Filipijns politicus
 Francisco Javier López Castro, Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Francisco López Capillas, Mexicaans componist
 Francisco López Contardo, Chileens motorcrosser
 Francisco López Fernández, Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Francisco Solano López, Paraguayaans politicus
 García López de Cárdenas, Spaans conquistador
 George Lopez, Amerikaans komiek
 Gerard López, Spaans voetballer
 Graciano López Jaena, Filipijns revolutionair
 Gregorio López y Fuentes, Mexicaans dichter, journalist en prozaschrijver
 Guillermo García López, Spaans tennisser
 Gustavo López, Argentijns voetballer
 Íñigo López de Mendoza, Castiliaans dichter en edelman
 Iván Leonardo López, Colombiaans voetballer
 Iván López Mendoza, Spaans voetballer
 Jaime Lopez, Filipijns politicus
 Javi López, Spaans voetballer
 Javier Fernández López, Spaans kunstschaatser
 Jennifer Lopez, Amerikaans zangeres, actrice, danseres, ontwerpster
 Jessy Gálvez López, Belgisch voetballer
 Joaquín María López, Spaans politicus
 Johann Lopez Lazaro, Frans golfer
 Jonathan López, Spaans voetballer
 Jordi López, Spaans voetballer
 Jorge López Caballero, Colombiaans voetballer
 Jorge López Montaña, Spaans voetballer
 José Antonio Lopez, Spaans wielrenner
 José María López, Argentijns autocoureur
 José López Portillo, Mexicaans politicus
 Jose Lopez Vito, Filipijns politicus en rechter
 Juan de Dios Prados López, Spaans voetballer
 Juan López, Spaans geestelijke
 Juan Lopez Gallo, Spaans edelman
 Juan Ramón López Caro, Spaans voetbaltrainer
 Juan Ramón López Muñiz, Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Julián López, Spaans torero
 José Raúl Vera López, Mexicaans geestelijke
 José Susi López, Spaans componist, dirigent en klarinettist
 Kamala Lopez, Amerikaans actrice, filmproducente, filmregisseuse, filmeditor en scenarioschrijfster
 Kevin López, Spaans atleet
 Lisandro López, Argentijns voetballer
 Lisandro Ezequiel López, Argentijns voetballer
 Luis Diego López, Uruguayaans politicus
 Luis Fernando López, Colombiaans atleet
 Luis López Fernández, Hondurees voetballer
 Luis López Rekarte, Spaans voetballer
 Manuel Lopez, Filipijns politicus
 Manuel López Farfán, Spaans componist en dirigent
 Marc López, Spaans tennisser
 Mario López, Mexicaans-Amerikaans acteur
 Matilde Elena López, Salvadoraans dichteres, essayiste, dramaturge en critica
 Maxi López, Argentijns voetballer
 Maxime Lopez, Frans voetballer
 Mel Lopez, Filipijns politicus
 Miguel Ángel López, Spaans atleet
 Miguel Ángel López, Colombiaans wielrenner
 Miguel Ángel López Díaz, echte naam van Rey Misterio Sr., Mexicaans professioneel worstelaar, worsteltrainer en acteur
 Miguel López de Legazpi, Spaans conquistador
 Mikey Lopez, Amerikaans voetballer
 Nancy Lopez, Amerikaans golfster
 Nicolás de Jesús López Rodríguez, geestelijke uit de Dominicaanse Republiek
 Nicolás López, Uruguayaans voetballer
 Óscar López, Spaans voetballer
 Óscar López Uriarte, Spaans wielrenner
 Osman López, Colombiaans voetballer
 Pablo Sánchez López, Mexicaans autocoureur
 Patxi López, Spaans politicus
 Pau Cendrós López, Spaanse voetballer
 Pedro Alonso López, Colombiaans crimineel
 Pedro Sosa López, Spaans componist, muziekpedagoog en trombonist
 Pilar López de Ayala, Spaans actrice
 Rafael López Gutiérrez, Hondurees militair en politicus
 Ramón Mas López, Spaans componist, musicoloog, dirigent en trompettist
 Ricardo López, Spaans voetballer en voetbaltrainer
 Rosa López, Spaans zangeres
 Ruy López de Segura, Spaans priester
 Ruy López de Villalobos, Spaans ontdekkingsreiziger
 Salvador Sebastiá López, Spaans componist, muziekpedagoog, dirigent en klarinettist
 Sergi López Segú, Spaans voetballer
 Sergi López i Ayats, Spaans acteur
 T Lopez, Amerikaans actrice en zangeres
 Trini Lopez, Amerikaans zanger
 Unai López, Spaans voetballer
 Valeriano López, Peruaans voetballer
 Vicente López Carril, Spaans wielrenner
 Vicente López Portaña, Spaans kunstschilder
 Victor López, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent, arrangeur en trompettist
 Wálter López Cardenas, Hondurees voetballer
 Walter López Castellanos, Guatemalteeks voetbalscheidsrechter
 Yeimar López, Cubaans atleet

Sport
 Lopez-Rousseaugambiet, opening in het schaken

Andere
 4657 Lopez, planetoïde
 18150 Lopez-Moreno, planetoïde
 Lopez (Marcos), werk van Juan Manuel Marcos
 Verenigde Staten v. Lopez, rechtszaak van het Amerikaanse Hooggerechtshof
 Lopez (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016

Zie ook 
 Puerto López (doorverwijspagina)
 Vicente López (doorverwijspagina)